Герб островов Тристан-да-Кунья утверждён в 2002 году, ранее на островах использовался герб острова Святой Елены.

Герб представляет собой пересечённый на лазурь и серебро щит, в поле которого переменно окрашенный ромб, сопровождаемый переменно окрашенными альбатросами, по два в лазури и серебре. На щите серебряный шлем, увенчанный стилизованной морской короной. В нашлемнике лазоревая лодка. Щит поддерживают омары натурального цвета. Снизу серебряная лента, на которой лазоревыми литерами начертан девиз: «Our Faith Is Our Strength» ().

Символика

Примечания 

Гербы государств
Государственные символы островов Тристан-да-Кунья
Гербы Великобритании
Гербы с морскими коронами
Гербы с изображением альбатроса
Гербы с изображением лодки
Гербы с изображением омара